Дивош може бити:

 Дивош (Сремска Митровица), насеље града Сремска Мистровица, Република Србија
 Дивош (Ернестиново), насеље у општини Ернестиново, Република Хрватска